Иларион (Ilarion, Hilarion) е име на:

 Иларион Велики (+ 372), християнски аскет, Светия
 Иларион Киевски (+ 1055), киевски митрополит
 Иларион Мъгленски (+ 1164), български православен светец
 Иларион Макариополски (1812 – 1875), български духовник
 Иларион Ловчански (1800 – 1884), български митрополит
 Иларион Неврокопски (1850 – 1925), български митрополит
 Иларион Драгостинов (1852 – 1876), български революционер
 Иларион Доростолски (1913 – 2009), митрополит на Русе, България
 Иларион Критянин (+ 1838), митрополит на Търновската епархия на Цариградската патриаршия

Други:

 Свети Иларион Мъгленски (манастир), женски манастир в Егейска Македония, Гърция.

Вижте също 
 Иларий
 Хилъри